Sørvågen peut faire référence aux localités norvégiennes suivantes :

 Sørvågen, Moskenes, comté de Nordland
 Sørvågen, Øksnes, comté de Nordland
 Sørvågen, quartier d'Honningsvåg, Nordkapp, comté de Finnmark